

Pessoas
Tim Hardin

Localidades
Hardin (Illinois)
Hardin (Kentucky)
Hardin (Missouri)
Hardin (Montana)
Hardin (Texas)
Condado de Hardin

Desambiguação